Bica ist

 Bica (Espresso), eine portugiesische Espressovariante
 Elevador da Bica, eine Standseilbahn in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon
 Bica (Cluj), ein rumänisches Dorf im Kreis Cluj
 Bica, der Künstlername des brasilianischen Fußballspielers Marcus di Giuseppe

der Familienname folgender Personen:
 Alberto Bica (1958–2021), uruguayischer Fußballspieler
 Avondios Bica (* 1977), rumänischer Erzbischof
 Carlos Bica (* 1958), portugiesischer Jazz-Musiker (Kontrabass, Komposition)
 Sergio Bica (* 1983), uruguayischer Fußballspieler